Speed Racer peut évoquer :
Speed Racer, un manga japonais de la fin des années 60 ;
Speed Racer, un jeu vidéo sorti en 1983 sur Commodore 64 ;
Speed Racer, un jeu vidéo sorti en 1995 sur borne d'arcade ;
Speed Racer, un jeu vidéo sorti en 1996 sur PlayStation ;
Speed Racer, une adaptation cinématographique du manga éponyme, sortie en 2008 ;
Speed Racer, le jeu vidéo, adaptation du film en jeu vidéo.

Homonymie de titre